

Codici 
 TIU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Richard Pearse di Timaru (Nuova Zelanda)

Persone
 Tiu (faraone) – sovrano del Basso Egitto appartenente alla dinastia 0

Sigle
 Tennis Integrity Unit (TIU) – Organizzazione responsabile delle investigazioni sulle possibili combine nel tennis